Э́йхенская улица — улица в Петергофе. Соединяет Разводную улицу и Санкт-Петербургский проспект. Протяжённость улицы — около 0,9 км.

История 
Улица названа в 1836 году в честь управляющего и военного коменданта Петергофа Я. Я. Эйхена. В  улица была переименована в улицу Карла Либкнехта, в честь немецкого коммуниста Карла Либкнехта. Историческое название Эйхенская было возвращено решением Малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов от 1 сентября 1993 года.

География 
Эйхенская улица пролегает с востока на запад (по нумерации домов), соединяя Разводную улицу и Санкт-Петербургский проспект к югу от улицы Морского Десанта. Пересекает Прудовую, Пролётную, Золотую и Конно-Гвардейскую улицы. Параллельно улице, с южной стороны, протекает Верхнесадский канал (канал Гольца), один из питающих пруды Петергофа. С другой стороны от канала находится Волконская улица, поэтому у Эйхенской улицы есть только нечётная сторона.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне
 дом 1/3 — сторожка дачи Разумовской, построена в 1835—1839 гг.;
 дом 3 — дом Казина, деревянный, построен в 1835—1839 гг.;
 дом 5 — дом О. Ф. Золотовой, построен в 1840—1849 гг.;
 дом 11 — дом В. Ф. Кузьмина, построен в 1840—1849 гг., перестроен в 1952—1953 гг.;
 дом 13 — дом И. Ф. Кузьмина, построен в 1835—1839 гг.;
 дом 15 — баня из комплекса казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, вторая половина XIX века, архитектор Н. К. Бипперн, объект культурного наследия регионального значения;
 дом 15А — конюшни для учебной команды из комплекса казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, позднее жилой дом, вторая половина XIX века, архитектор Н. К. Бипперн, объект культурного наследия регионального значения;
 дом 17 — казарма из комплекса казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, вторая половина XIX века, архитектор Н. К. Бипперн, объект культурного наследия регионального значения;
 дом 19 — кухня из комплекса казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, вторая половина XIX века, архитектор Н. К. Бипперн, объект культурного наследия регионального значения;
 дом 21 — конский лазарет из комплекса казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, позднее жилой дом, вторая половина XIX века, архитектор Н. К. Бипперн, объект культурного наследия регионального значения.

Транспорт 
По Эйхенской улице не проходит общественный транспорт. У примыкания улицы к Санкт-Петербургскому проспекту находится автобусная остановка «Фабричная улица», через которую проходит более 20 маршрутов.

Примечания

Литература

Ссылки